Região de Coimbra ist eine portugiesische Subregion im westlichen Zentrum der Region Centro. Im Jahr 2021 verzeichnete die Subregion 436.949 Einwohner, ist damit die bevölkerungsreichste Subregion der Region, und eine Bevölkerungsdichte von 101 Einwohnern pro km2. Die Subregion hat eine Fläche von 4.335 km2, welche sich in 19 Kreise und 168 Gemeinden unterteilen lässt. Die Hauptstadt der Subregion ist die Stadt Coimbra, die mit 140.796 Einwohnern in der gesamten Gemeinde und 99.792 Einwohnern im Stadtgebiet die größte Stadt der Subregion und der Region Centro ist. Sie grenzt im Nordwesten an die Subregion Região de Aveiro, im Nordosten an die Subregion Viseu Dão-Lafões, im Osten an die Subregion Beiras e Serra da Estrela, im Südosten an die Subregion Beira Baixa, im Süden an die Subregion Médio Tejo, im Südwesten an die Subregion Região de Leiria und im Westen an den Atlantischen Ozean.

Die Subregion gliedert sich in 19 Kreise:

Portugiesische Subregion
Geographie (Região Centro)
NUTS-3-Region